Rooy ist der Familienname folgender Personen:

 Adrianus Henricus Maria Josephus van Rooy (1880–1938), niederländischer Mediziner
 Anton van Rooy (1870–1932), niederländischer Opernsänger (Bassbariton)
 Charles van Rooy (1912–1996), niederländischer Minister
 Frans van Rooy (* 1963), niederländischer Fußballspieler
 Gerard de Rooy (* 1980), niederländischer Unternehmer und Rennfahrer
 Jan de Rooy (* 1943), niederländischer Unternehmer und Rennfahrer
 Michael Van Rooy (1966–2011), kanadischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Rooij
 Roy
 Roi
 Rooi